Гуаньлин Инь Си () или Гуань Инь-цзы (關尹子), кратко Инь Си, означает «хранитель границы» или «начальник пограничной заставы» или «охранник сторожевой башни» — полулегендарный даосский мыслитель, который служил начальником пограничной заставы, через которую Лао-цзы отправился на запад.

Инь Си описывается как чиновник при правителях Кан-ване (康王) и Чжао-ване (昭王). Годы жизни Инь Си и Лао-цзы при этом уже соответствуют XI веку до н. э., что противоречит традиционному конфуцианскому представлению о том, что Лао-цзы был старшим современником Конфуция.

Обретение Даодэцзина 

По легенде, когда Лао-цзы проходил через заставу, Инь Си попросил его оставить своё сочинение, и Лао-цзы написал и передал ему короткий трактат из двух частей и 5000 иероглифов под названием «Даодэцзин». Это событие относят к династии Чжоу.

Перед прибытием Лао-цзы на пограничную заставу появились чудесные знамения в виде пятицветных облаков. Инь Си встретил Лао-цзы торжественно. Лао-цзы сопровождал слуга Сюй Цзя, который служил ему много сотен лет. На заставе Сюй Цзя стал требовать от Лао-цзы плату за все столетия, тогда Лао-цзы вынул из-под его языка талисман, и тот тут же рассыпался в прах, как будто он умер естественной смертью много лет назад. Инь Си попросил Лао-цзы воскресить слугу, и тот положил талисман на горстку праха, слуга ожил. Инь Си попросил тогда Лао-цзы написать текст с изложением учения, Лао-цзы написал для него «ДаоДэ цзин». Инь Си стал первым учеником Лао-цзы, его стали называть Гуань Инь-цзы — Мудрец Инь с Заставы. 

Инь Си очень почитается в многих даосских школах, как первый ученик Лао-цзы, от которого идёт вся традиция «Даодэцзина». В «Чжуан-цзы» Инь Си присутствует в нескольких эпизодах как мудрый философ, сподвижник Лао-цзы. Его изречения приводятся в 19 главе «Ле-цзы».

История об обретении «Даодэцзина» пересказывается во многих источниках, в частности в летописи царства Лу и в биографиях бессмертных Лесяньчжуань (列仙傳) Лю Сяня. Согласно этому жизнеописанию Инь Си был мудрым и добродетельным человеком, однако никто об этом не знал, так как он скрывал свои таланты. Он заранее узнал по своим ощущениям о приходе мудреца и закрыл свою заставу, чтобы иметь возможность оказать ему гостеприимство. После прихода Лао-цзы и передаче ему Даодэцзина, Инь Си отправился вместе с Лао Цзы странствовать на Запад через сыпучие пески, где он просвещал варваров, одержал победу и прославился.

Пограничная застава 

Существует несколько версий нахождения заставы, которую охранял Инь Си. Основная версия — что это застава долины Ханьгу (函谷關) в государства Цинь, округ Линбао провинции Хэнань. Другим вариантом является горная платформа Лоугуаньтай (樓觀說經臺) на севере гор Чжуннань (終南山) в округе Чжоучжи в провинции Шэньси.

Гуаньинь-цзы 
Инь Си известен созданием нескольких текстов, которые однако критики считают созданными в позднее время. Самый известный его текст называется Гуаньлин-цзы (關令子) или Гуаньинь-цзы (關尹子) в девяти главах, где в стихах метко и образно разъясняется сущность даосизма. По одному из предположений, текст относится к эпохе Хань.

Этот текст лёг в основу учения школы Лоугуаньпай (樓觀派), существовавшей с IV по XIII века, и школы внутренней алхимии Вэньшипай (文始派).

Сочинение Гуаньинь-цзы, приписываемое Инь Си, было «заново открыто» в период династии Южная Сун. Текст стал распространяться также под именем «Вэньши Чжэньцзин» (文始真經) во время династии Юань среди адептов внутренней алхимии.

Инь Си как культовая фигура в поздних школах 

В VII веке в трактате Ван Яня (王延) «Саньдунчжунан» (三洞珠囊) отношения между Лао-цзы и Инь Си становятся образцом даосской инициации.

Большую роль играл образ Инь Си в доктрине Северных Небесных Наставников. Основной трактат школы Сишэнцзин описывает обстоятельства похода Лао-цзы в Индию и обретение индийцами буддийского учения.

Позднее Северные Небесные Наставники обосновались в Лоугуани, создав на месте легендарной пограничной заставы монастырь и храмовый центр. Тема просвещения Индии и возникновения буддизма под влиянием даодэцзина стала в учении этой школы особенно актуальной. Будда становился учеником Лао-цзы. По некоторым интерпретациям Буддой даже становился Инь Си, как получатель учения от Лао-цзы.

Позднее образовалась школа внутренней алхимии Вэньшипай (文始派), которую организовали Чжан Го и Чжан Саньфэн. Эта школа считает себя исходящей от Инь Си. Учитель Вэньши (文始先生) — один из титулов, который был дан Инь Си.

Отражение в художественной литературе 
Сюжет обретения «Даодэцзина» очень популярен, при этом события приобретают самую разнообразную интерпретацию.

В XX веке писатель Лу Синь в сборнике «Старые легенды в новой редакции» описывает эту историю в «современной» интерпретации, с оттенком юмора.

Современные китаистические взгляды 
На основании цитаты из Чжуан-цзы, описывающей доктрины Лао-цзы и Гуаньиня, Ли Сюэцинь 李學勤 и Го И 郭沂 предложили ассоциировать с последним текст "Тай-и шэн шуй" из Годяня.

Примечания

См. также 
 Лао-цзы
 Даодэцзин
 Гуаньинь-цзы
 Сишэнцзин
 Северные Небесные Наставники
 Лоугуань
 Лоугуаньпай
 Вэньшипай

Литература 
 Даосские практики. Путь золота и киновари в исследованиях и переводах Е. А. Торчинова. : Петербургское Востоковедение; Азбука-классика, 2007. 480 с. (Серия: Academia). ISBN 978-5-85803-351-6, ISBN 978-5-352-02179-8
 Филонов С.В. Страж заставы Инь Си и даосский монастырь Лоугуань // Религиоведение. 2003. № 2. С. 50-60.
 Livia Kohn Yin Xi: The Master at the Beginning of the Scripture in «Journal of Chinese Religions» 1997, 25: 83-139
 Guanyin
 Миф об уходе на Запад (Сишэньцзин)

Персоналии:Даосизм